Jaruga est un toponyme qui peut désigner :
la Jaruga, une rivière de Bosnie-Herzégovine qui coule sur le poljé de Livno ;
la Jaruga, une rivière de Bosnie-Herzégovine qui coule sur le poljé de Glamoč ;
Jaruga, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.